Young gods (Little Angels) (1991), een muziekalbum van de Engelse hardrockband Little Angels
 Young gods (Major Dundee) (2005), muziekalbum van de countryband Major Dundee
 Young god (Swans) (1984), een EP van de Amerikaanse band Swans
 Young God Records, Amerikaans platenlabel van Swans-frontman Michael Gira
 The Young Gods, Zwitserse rockband sinds 1985, genoemd naar de EP van de Swans (1984)
 The Young Gods (album) (1987), muziekalbum van bovenstaande band
 Young Gods (2003), Finse speelfilm van regisseur Jukka-Pekka Siili
 Young Gods (Marvel), een fictieve groep in het universum van Marvel Comics